Smólnik ist der Name folgender Orte in Polen:
 Smólnik, bis 2012 Smolnik, Gmina Krzymów, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Smólnik, Gmina Włocławek (Landgemeinde), Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Smólnik, Gmina Goworowo (Powiat Ostrołęcki), Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Smolnik
 Smolník (Begriffsklärung)